Orna de Gállego
 Orna Angel
 Orna Barbiwaj